Ниже представлен список национальных парков Австралии, которых насчитывается несколько сотен.
По названию парка в некоторых случаях можно определить, что именно является его ядром:

 Айл, Айлс, Айленд, Айлендс — остров, острова́
 Айлет, Айлетс — островок, островки
 Бей — залив
 Бич — пляж
 Блафф — , берег, утёс
 Валли — долина
 Галф — залив
 Гордж — каньон, ущелье
 Груп, Айленд-Груп — архипелаг
 Гэп — 
 Даунс — 
 Дезерт — пустыня
 Инлет — длинный узкий залив
 Кей, Кейс — маленький низкий песчаный островок кораллового рифа
 Кейв, Кейвс — пещера, пещеры
 Кейп — мыс
 Клифф, Клиффс — утёс, утёсы
 Коаст — побережье
 Коув — бухта
 Крик — пересыхающая река
 Лейк, Лейкс — озеро, озёра
 Маунт, Маунтинс — гора, горы
 Пасс — перевал
 Пенинсула — полуостров
 Пик, Пикс — пик, пики (остроконечная вершина горы)
 Промонтори — возвышенная масса земли, выступающая над низменностью или водоёмом
 Рейндж, Рейнджес — хребет, хребты
 Ривер — река
 Рок, Рокс — скала, скалы
 Суомп — болото
 Тейбленд — плоскогорье
 Уотер — вода
 Флудплейн — пойма
 Фолз — водопад
 Форест, Форестс — лес, леса́
 Форт — форт
 Харбор — гавань
 Хилл, Хиллс — холм, холмы
 Хэд — полуостров

Австралийская столичная территория

Виктория 

См. также: 

 Западная Австралия См. также:

Квинсленд 

См. также: 

 Новый Южный Уэльс 

 Северная территория См. также:

Внешние территории

См. также

Примечания

Ссылки 
 Национальные парки Австралии на сайте worldnationalparks.com
 Национальные парки Австралии на сайте nationalparks-worldwide.com
 Национальные парки Австралии на сайте atn.com.au
 Национальные парки Австралии на сайте environment.gov.au
 Ной Мёрфи. Top 30 National Parks Of Australia на сайте australiaunwrapped.com
 6 Best National Parks in Australia to Visit на сайте bookmundi.com
 Национальные парки Австралии на Facebook

 
Национальные парки
Австралия